Hugo Souza ist der Name folgender Personen:

* Hugo Souza (Fußballspieler, 1985) (* 1985), uruguayischer Fußballspieler
 Hugo Souza (Fußballspieler, 1999) (* 1999), brasilianischer Fußballspieler